Уест Пойнт може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Уест Пойнт (Ню Йорк)
 Уест Пойн (Алабама)
 Уест Пойн (Арканзас)
 Уест Пойн (Джорджия)
 Уест Пойн (Илинойс)
 Уест Пойн (Айова)
 Уест Пойн (Кентъки)
 Уест Пойн (Мисисипи)
 Уест Пойн (Небраска)
 Уест Пойн (Юта)
 Уест Пойн (Вирджиния)

Вижте също 
 Военна академия на Съединените щати